Viretictis (Виретиктис — „Виретова ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из натпородице Feloidea, који је у периоду од средњег Олигоцена до раног Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 презимена француског научника Ј. Вирета (у чију је част овај род и именован),
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Назив врсте Viretictis gaillardi у преводу значи „мала Виретова ласица”, а врсте Viretictis julieni значи „млада Виретова ласица”

Систематика

Историја класификације 
1879. године француски природњак и љекар Хенри Филхол је први научно описао род Proailurus, у који је уврстио двије изумрле врсте мачколики звијери: Proailurus lemanensis и Proailurus julieni. Остаци ове двије врсте су пронађени на подручју францусе општине Сент Жерард. 1882. Касније је врста Proailurus julieni је препозната као представника засебног рода Stenogale (као врста Stenogale julieni), и на крају као представник рода Viretictis (као врста Viretictis julieni).

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Viretictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Европе